Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Nairana :

 le , un ferry converti en transport d'hydravions en 1917 ;
 le , un porte-avions d'escorte, navire de tête de sa classe.

Nairana